Jairon Neves (Salvador, 1975) é um compositor brasileiro. Filho de um pai músico, Neves começou sua carreira em 2002, que destacou mais ao estilo forró. Suas músicas já foram gravadas por diversas bandas, entre elas incluem Cavaleiros do Forró, Aviões do Forró e Banda Calypso, que esta última, gravou uns de seus sucessos "A Lua Me Traiu" e "Isso Não É Amor". Durante a década dos anos 2000, foi considerado uns dos importantes compositores de forró.

Ligações externas
Jairon Neves  no AllMusic

Naturais de Salvador
Compositores da Bahia
Músicos de forró